Gbaya steht für:
 Gbaya (Sprache)
 Gbaya (Volk)